Бобко — славянская фамилия. 

Известные носители:
 Бобко, Александр Митрофанович (1932—2021) — советский и белорусский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1972).
 Бобко, Иван Михайлович (род. 1990) — украинский футболист.
 
 Бобко, Кэрол Джозеф (род. 1937) — американский астронавт.

См. также 
 Бобков
 Бабков